Exuvia – album di Caparezza del 2021
 Exuvia – singolo di Caparezza del 2021
 Esuvia (in latino exuvia) – resto di un esoscheletro dopo la muta di un artropode